Sing-a-long, Singalong eller Sing Along kan syfta på:

 Sing along – ett svenskt tv-programm
 Sing Along – en sång skriven av Per Gessle
 Sing Along with Acid House Kings – Acid House Kings' fjärde studioalbum från 2005
 Sing Along To Songs You Don't Know – den isländska gruppen Múms album

Se även
 Allsång